Roessel ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Roessel (1884–1945), österreichischer Alpinist und Bankbeamter  
 Anatol von Roessel (1877–1967), Pianist und Musikkritiker
 Jan van Roessel (1925–2011), niederländischer Fußballspieler
 Louis Roessel (1828–1883), Komponist

Siehe auch:
 Rössel
 Rößel
 Rössl